

Astronomia 
 26200 Van Doren – asteroide della fascia principale

Persone 
 Carl Van Doren (1885-1950) – scrittore e critico letterario statunitense
 Mark Van Doren (1894-1972) – poeta e critico letterario statunitense
 Philip Van Doren Stern (1900-1984) – scrittore e storico statunitense
 Charles Van Doren (1926) – accademico statunitense
 Mamie Van Doren (1931) – attrice statunitense
 Paul Van Doren (1940 circa) – imprenditore statunitense

Pagine correlate 
 Doren (disambigua) – pagina di disambiguazione
 Vandooren – pagina di disambiguazione
 Vandoren – Azienda francese